Der Begriff Hechtsalmler steht für zwei Fischfamilien aus der Ordnung der Salmlerartigen (Characiformes):
 Amerikanische Hechtsalmler (Ctenoluciidae)
 Afrikanische Hechtsalmler (Hepsetidae)